Paul Hensel ist der Name folgender Personen:

* Paul Hensel (Philosoph) (1860–1930), deutscher Philosoph
 Paul Hensel (Politiker, 1867) (1867–1944), deutscher Theologe und Politiker (DNVP)
 Paul Hensel (Gewerkschafter) (1874–1949), deutscher Gewerkschafter
 Paul Hensel (Politiker, 1881) (1881–1965), deutscher Politiker und Parlamentarier (SPD)
 Paul Hensel (Bobfahrer) (* 1997), deutscher Bobsportler